Myzostomida är en ordning av ringmaskar. Myzostomida ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Myzostomida 154 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Myzostomida

de:Myzostomidae